Gauguier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Gauguier (1793-1868), homme politique français ;
 Raymond Gauguier (né au ), chef-opérateur du son français.

Patronyme français